Audio Video Interleave — formato de arquivo de vídeo
Automatic Vehicle Identification - sistema de identificação automática de veículos

Desambiguação
Desambiguações de siglas